11-й выпуск  Трофей Умага — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Хорватии. Гонка прошла 1 марта 2023 года в рамках Европейского тура UCI 2023 (категория 1.2). Победу одержал чешский гонщик Адам Тупалик.

Участники 
В гонке приняло участие 30 команд.

Ход гонки 
В финишном створе Адам на 2 секунды опередил 18-летнего швейцарца Яна Кристена и Даррена ван Беккума. Основная группа преследователей добралась до финиша через 11 секунд после победителей.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

2023 год в велоспорте
Март 2023 года